La Tennent Caledonian Cup est une ancienne compétition de football organisée en Écosse de 1976 à 1979.

Histoire 

Son nom provient de son sponsor, la brasserie  (qui donnera aussi son nom à une autre compétition, la Tennents' Sixes). Il s'agit d'une compétition de pré-saison qui se déroulait à l'Ibrox Park de Glasgow, stade des Rangers. Ils sont d'ailleurs le seul club à avoir participé à l'intégralité des éditions. Un autre club écossais et deux anglais complétaient l'affiche.

La compétition consistait en un mini-tournoi à élimination direct avec demi-finale, match pour la  et finale.

Vainqueurs 
 1976 :  Southampton
 1977 :  West Bromwich Albion
 1978 :  Rangers
 1979 :  Kilmarnock

Résultats

1976 

* Southampton qualifié à la suite d'un tirage pile ou face.

1977

1978 

* Southampton qualifié à la suite d'une séance de tirs au but.

1979 

* Kilmarnock bat Brighton & Hove Albion puis Rangers aux tirs au but.

Notes et références 

Compétition de football en Écosse